Crepitacella cepula är en snäckart som beskrevs av Guppy 1867. Crepitacella cepula ingår i släktet Crepitacella och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
cepula